Shelf kan syfta på:

 Kontinentalsockel
 Shelf, England – en ort och unparished area i Calderdale, West Yorkshire, England
 Shelf, Wales – en ort i Coychurch Lower, Bridgend, Wales